«Ревель» — парусный линейный корабль 3 ранга постройки 1717 года.

История строительства 

Заложен на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства 18 августа 1712 года, строился корабельным мастером Федосеем Моисеевичем Скляевым. Спущен на воду 21 октября 1717 года.

Конструкция 

Двухдечный трёхмачтовый парусный линейный корабль 3 ранга, вооружённый 68 пушками калибром от 4- (на баке и квартердеке) до 24-фунтовыми (на гондеке).

Боевая служба 
Участвовал в Северной войне. Разломан в 1732 году в Кронштадте.

Командиры 
 С 1718 по 1720 годы — Сенявин, Иван Акимович, в чине капитан-поручика.

См. также 
 Линейный корабль (парусный)
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Морские операции русского флота в Северной войне

Литература 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи